Een verkeersweg:
 N41 (België)
 N41 (Frankrijk)
De voormalige N41 (Nederland), nu de Provinciale weg 360